Cephalophanes är ett släkte av kräftdjur. Cephalophanes ingår i familjen Phaennidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Cephalophanes